Matador puede referirse a:

 Matador, apodo del equipo argentino Talleres de Córdoba

 Matador de toros.

 Matador, una película española.
 Misil de crucero Matador  ,  Misil de crucero de los estadounidense.
 The Matador o Matador, película de 2005.
 Matador, una revista de diseño y fotografía.
 Matador, una localidad estadounidense del estado de Texas.
 Matador, 3.ª sección comunal de la comuna haitiana de Dondon.
 Matador, 1.ª sección comunal de la comuna haitiana de Les Irois.
 Matador Records, una empresa discográfica de Estados Unidos.
Matador, cóctel de tequila.
 «Matador», una canción de la banda británica Arctic Monkeys.
 «Matador», una canción de 1993 por la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs.
 MATADOR, un arma producto de un desarrollo conjunto israelí alemán.
 Matador (juego), otro nombre con el que se conoce el juego infantil balón prisionero.
 FK Matador Púchov, equipo de fútbol eslovaco.
 Los Matadores, apodo del equipo argentino de fútbol de San Lorenzo de Almagro.
 Matador, apodo de numerosas personalidades, en referencia a los matadores de toros:
 Julio César González, caricaturista colombiano.
 Mario Boyé, futbolista argentino.
 Edinson Cavani, futbolista uruguayo.
 Luis Hernández, futbolista mexicano.
 Roger Huerta, luchador de artes marciales mixtas estadounidense.
 Masao Katō, jugador de go japonés.
 Julio Libonatti, futbolista argentino.
 Marcos Márquez, futbolista español.
 Mario Alberto Kempes, futbolista argentino.
 Jessy Matador, cantante congoleño.
 Matador Mamani, boxeador boliviano.
 Manuel Martínez Íñiguez, futbolista mexicano.
 Carlos Sainz, piloto de automovilismo español.
 Marcelo Salas, futbolista chileno.
 Luis Tejada, futbolista panameño.
 Wilmer Velásquez, futbolista hondureño.